Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 2003/04 war die 58. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war die Amateurmannschaft von Alemannia Aachen nach zwei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger FC Wegberg-Beeck (Aufstieg ein Jahr nach seinem Rückzug aus der Oberliga), VfL Leverkusen (Rückkehr nach 38 Jahren), Spvg Wesseling-Urfeld (Wiederaufstieg drei Jahre nach dem Abstieg von Blau-Weiß Urfeld) und TuRa Hennef (Rückkehr nach 42 Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal die Amateurmannschaft von Alemannia Aachen, die damit nach einer Spielzeit in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte. Als Zweitplatzierter erreichte der FC Junkersdorf erstmals den Aufstieg in die Oberliga.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Rhenania Alsdorf und Blau-Weiß Brühl verließen die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, TuRa Hennef nach einer Saison.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2003
Fußballsaison 2003/04